Nazwisko
 František Hruška – czeski wynalazca 
 Petr Hruška – czeski poeta , scenarzysta , krytyk literacki
 Zdeněk Hruška – piłkarz czeski 

Gmina w Czechach
 Hruška – gmina w powiecie Prościejów

Inne
 (18841) Hruška (1999 RL3) – planetoida

Zobacz też 
 Gruszka